Plaats in Indonesië
 Kebandungan (Bantarkawung), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Kebandungan (Bodeh), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java